Gordejew () bzw. die weibliche Form Gordejewa () ist der Familienname von:
 Alexander Gordejew (Schwimmer) (* 1948), sowjetischer Schwimmsportler
 Alexander Sergejewitsch Gordejew (* 1969), russischer Journalist und Redakteur
 Alexei Wassiljewitsch Gordejew (* 1955), russischer Landwirtschaftsminister 
 Artjom Sergejewitsch Gordejew (* 1988), russischer Eishockeyspieler
 Fjodor Gordejewitsch Gordejew (1744–1810), russischer Künstler
 Irina Andrejewna Gordejewa (* 1986), russische Hochspringerin
 Jekaterina Alexandrowna Gordejewa (* 1971), russische Eiskunstläuferin
 Jewgeni Iljitsch Gordejew (* 1948), russischer Geophysiker
 Sergei Eduardowitsch Gordejew (* 1972), Immobilienunternehmer und Abgeordneter der Region Perm im russischen Föderationsrat

Gordejew bezeichnet außerdem:
Foma Gordejew, einen Roman von Maxim Gorki